Queen, signifiant reine en anglais, peut faire référence à :

Patronyme 
 Carol Queen (1958-), écrivaine, sociologue et sexologue américaine.
 Trevelin Queen (1997-), joueur américain de basket-ball.

Pseudonymes 
 Barbara Stanwyck, actrice américaine, a été surnommée The Queen.
 Ellery Queen, pseudonyme de Manfred B. Lee et Frederic Dannay, auteurs américains de romans policiers.
 Eva Queen, nom de scène d'Eva Garnier, chanteuse française.

Cinéma 
 The Queen, un film de Stephen Frears sorti en 2006 ;
 Queen, film indien de Vikas Bahl sorti en 2014.
 Queens, film américain de Lorene Scafaria sorti en 2019.

Télévision 
 The Queen, une docufiction britannique de Channel 4 avec Emilia Fox et Samantha Bond.
 Queen, une mini-série polonaise de 2022.

Musique 
 Queen, un groupe de rock britannique ;
 Queen, un album du groupe précédent.
 Queen, un album de Nicki Minaj.

Lieux 
 Le Queen, est une ancienne une boîte de nuit située sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris ;
 Queen est une station de la ligne Yonge-University-Spadina du métro de Toronto, au Canada ;
 Queen fut une circonscription électorale fédérale de l'Île-du-Prince-Édouard. La circonscription fut représentée de 1873 à 1896.

Personnages de fiction 
 Ellery Queen, protagoniste des romans de l'autrice éponyme.
 Queen, un personnage du manga One Piece.
 Queen,  personnage de fiction de l'univers Saint Seiya ;

Divers 
 The Queen, devenu Queen en 1958, et enfin Harper's & Queen, magazine anglais fondé en 1861.

Voir aussi